Кубок Азии 1972 года — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это пятый по счету Кубок Азии. Финальный этап проходил в Таиланде с 7 мая по 19 мая 1972 года. Как и на прошлом турнире, выиграв все свои матчи, Кубок завоевала сборная Ирана.

Отборочный раунд

Группа 1 
Предварительные матчи

Группа 1-A

Группа 1-B

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Группа 2 
Предварительные матчи

Группа 2-A

Группа 2-B

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация 
Таким образом на турнир квалифицировалось 6 команд:

  Иран — автоматически, как действующий чемпион
  Таиланд — страна-организатор
  Кхмерская Республика
  Ирак
  Кувейт
  Южная Корея

Финальный турнир 
Турнир проходил в Бангкоке (Таиланд).

Предварительные матчи

Группа 1

Группа 2

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1972 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 1972 году
Международные соревнования по футболу в Таиланде
Май 1972 года
1972 год в Таиланде
Чемпионаты Азии в Таиланде